DSF kan betyda:

Dataskyddsförordningen
Deutsches Sportfernsehen
Svenska Danssportförbundet